Козак Тарас Мирославович (1970) — український громадський діяч, політик.
 Козак Тарас Романович (1972) — проросійський політик, депутат Львівської обласної ради IV та VI скликань, народний депутат України 8-го скликання.
 Козак Тарас Євгенович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Козак Тарас — ударник українського гурту «TaRuta».